Gigi Fernández e Jana Novotná hanno battuto in finale Larisa Neiland e Nataša Zvereva 6-4, 6-0.

Teste di serie

 Gigi Fernández /  Jana Novotná (Campionesse)
 Larisa Neiland /  Nataša Zvereva (finale)
 Arantxa Sánchez Vicario /  Helena Suková (semifinali)
 Mary Joe Fernández /  Zina Garrison (quarti di finale)
 Kathy Jordan /  Meredith McGrath (quarti di finale)
 Nicole Bradtke /  Liz Smylie (secondo turno)
 Elise Burgin /  Patty Fendick (quarti di finale)
 Mercedes Paz /  Gabriela Sabatini (semifinali)

 Katrina Adams /  Manon Bollegraf (terzo turno)
 Helen Kelesi /  Kathy Rinaldi-Stunkel (primo turno)
 Rosalyn Nideffer /  Elna Reinach (secondo turno)
 Nathalie Tauziat /  Judith Wiesner (terzo turno)
 Claudia Kohde Kilsch /  Leila Meskhi (terzo turno)
 Rachel McQuillan /  Catherine Tanvier (terzo turno)
 Brenda Schultz-McCarthy /  Caroline Vis (primo turno)
 Sabine Appelmans /  Sandra Cecchini (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Open di Francia 1991